Вирцоу — многозначный термин:

 Вирцоу — старое название реки Иецавы.
 «Вирцоу» — фоб-яхта Балтийского флота Российской империи.